Цзоу (邹 / 鄒) — китайская фамилия (клан), происходит от названия княжества эпохи Чжоу на территории нынешней провинции Шаньдун. Цзоу — родина Мэн-цзы.

Известные Цзоу 
 Цзоу Янь (鄒衍). Цзоу -цзы (вторая половина четвёртого века — первая половина третьего века до н.э). Древнекитайский философ. Один из главных представителей школы инь ян (иньян цзя). Родом из царства Ци.
 Цзоу Шимин (кит. 鄒市明, р. 18 мая 1981, Цзуньи, Китай) — китайский боксёр-любитель, призёр Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира 2005 года и чемпион Азиатских игр 2006 года.

См. также 
 Сто фамилий